Choc steht für:

 Choc (Castries), Vorort der Landeshauptstadt Castries im Quarter (Distrikt) Castries im Westen des Inselstaates St. Lucia
 Choc de Classica, ein Schallplattenpreis der Zeitschrift Classica

Choc ist der Familienname folgender Personen:

 Rigoberto Lima Choc (1986 oder 1987–2015), guatemaltekischer Naturschützer

Siehe auch:

 Chock
 Schock
 Cock